Las Lajas kan syfta på:

Argentina 

 Las Lajas, Argentina, Neuquén,

Honduras 

 Las Lajas (kommun), Honduras, 
 Las Lajas, Honduras,

Mexiko 

 Las Lajas, Aculco, 
 Las Lajas, Copala, 
 Las Lajas, Hidalgo, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 
 Las Lajas, Guanajuato, Romita, 
 Las Lajas, Olintla, 
 Las Lajas, Chiapas, Huixtán, 
 Las Lajas, Tamazula, 
 Las Lajas, Sinaloa, 
 Las Lajas, Yecuatla,